Adapsona är ett släkte av tvåvingar. Adapsona ingår i familjen Pyrgotidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tvåvingar
Adapsona